Башмачка:

 Башмачка — черняховское городище на Нижнем Днепре (III—IV века до н. э.)
 Башмачка — село в Солонянском районе Днепропетровской области Украины.